Марекс Галинскис (; ) — латвийский киберспортсмен по Counter-Strike: Global Offensive, более известный под псевдонимом YEKINDAR.

Карьера 
Марекс стал киберспортсменом в 2017 году. Его первой командой стала «Wolsung», а в ноябре он был подписан «Elements Pro Gaming».

В 2018 году EPG вышли в финал QIWI TEAM PLAY: Winter 2017, заняли третье место на St. Petersburg Cybersport Festival «Defender», 2 место на Stream.me Gauntlet — CIS vs EU #19. В июне YEKINDAR пересел на скамью запасных. Игрок несколько раз выступил за forZe, выиграл BravoBet Cup. В октябре был подписан командой pro100.

В 2019 году вместе с pro100 Марекс занял второе место на ESEA Season 30: Advanced Division — Europe и CIS Esports Pro Championship, победил на HardCup, DreamHack Delhi Invitational 2019 и Qi Banja Luka 2019. В 2020 году команда пробилась в финал на FACEIT Pro League — Europe: January 2020 и FACEIT Pro League — Europe: March 2020.

В мае 2020 года Марекс присоединился к Virtus.pro.

Вместе с Галинскисом результаты VP, у которой долгое время не шла игра, улучшились. В конце года «медведи» выиграли Flashpoint Season 2 и DreamHack Open December 2020. На IEM Katowice 2021 коллектив дошел до финала, в котором уступил Gambit Esports.

В 2021 году занял восьмое место в списке лучших игроков года по версии портала HLTV.

23 мая 2022 года Марекс был переведён в запасной состав Virtus.pro.

14 октября 2022 года покинул Virtus.pro.

В июле 2022 года Марекс присоединился к Team Liquid.

В 2022 году занял пятнадцатое место в списке лучших игроков года по версии портала HLTV.

Примечания 

Киберспортсмены Латвии
Родившиеся в 1999 году